

Лас-Флорес — округ у провінції Буенос-Айрес в Аргентині
 Лас-Флорес — місто у провінції Буенос-Айрес в Аргентині
 Лас-Флорес — місто у провінції Сан-Хуан в Аргентині

Лас-Флорес — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Лас-Флорес — переписна місцевість в окрузі Техама, штат Каліфорнія